Veni Creator Spiritus ("Vine esperit creador" en català) és un himne litúrgic dedicat a l'Esperit Sant atribuït a Raban Maur, que va ser arquebisbe de Magúncia entre el 847 i el 856. Normalment es canta amb cant gregorià en la seva versió original en llatí, tot i que ha estat traduït a diversos idiomes, sovint com a himne per a la Pentecosta.

Història 
El Veni Creator el va cantar la Capella Reial el dissabte 16 d'octubre de 1610 al final de l'ofici solemne de vespres i la vigília de la coronació del rei Lluís XIII, a l'abadia de Sant Nicasi, a prop de Reims. El 17 de juliol de 1794, les monges carmelites de Compiègne van pujar a l'estarimat on serien guillotinades cantant al Veni Creator.

L'himne també s'utilitza àmpliament en la comunió anglicana i apareix, per exemple, en l'ordenació dels sacerdots i en la consagració dels bisbes del Llibre de l'oració comuna del 1662.

Usos 
El Veni Creator Spiritus és un dels himnes gregorians més cèlebres, ja que es canta en moments importants de la litúrgia cristiana: es canta quan entra al conclave a la capella Sixtina, així com en el moment de la consagració d'un bisbe, l'ordenació dels sacerdots, la consagració d'esglésies, la celebració de sínodes i concilis, la coronació de reis, l'intercanvi de consentiments per a una missa de noces i en altres esdeveniments solemnes. Al principi l'himne es va consignar per a ser cantat a vespres, tot i que un manuscrit del  el localitza tant a laudes com a vespres.

Text

Referències

Enllaços externs 
 El Veni Creator Spiritus al conclave del 2013.

Himnes litúrgics